Тлајавалко има више значења:

 Тлајавалко (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлајавалко (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлајавалко (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику